Уолтер Дональдсон (; 15 февраля 1893 ― 15 июля 1947) ― американский композитор. Был автором многих хитов 1910-х, 1920-х, 1930-х и 1940-х годов, которые ныне входят в сборник Great American Songbook.

Биография 
Уолтер Дональдсон родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье учителя игры на фортепиано. Ещё учась в школе Дональдсон начал писать музыку для школьных спектаклей, а его первый сборник песен был опубликован в 1915 году. В следующем году вышел его хит The Daughter of Rosie O'Grady.

Во время Первой мировой войны Дональдсон участвовал в выступлениях перед соладатами в лагере Аптон, Нью-Йорк. Они же вдохновили его на написание How Ya Gonna Keep 'em Down on the Farm (After They've Seen Paree)?.

После возвращения со службы в армии США после окончания Первой мировой войне Дональдсон был нанят в качестве композитора компанией Ирвинга Берлина. Дональдсон работал с Берлине до 1928 года, после чего открыл свою собственную издательскую компанию под названием Donaldson, Douglas & Gumble, Inc.

В конце 1920-х годов Дональдсон переехал в Голливуд, где писал музыку для кинофильмов. Он работал над такими кинокартинами, как Сьюзи, Великий Зигфелд, Панама Хэтти,и Невада.

Прекратил работу в 1943 году и умер спустя четыре года в Санта-Монике, Калифорния.

Дуглас Дональдсон прежде всего известен как композитор, а не как лирик, хотя он писал как музыку для песен, так и слова. Среди таких хитов, к которым он написал и музыку, и слова, являются At Sundown и Little White Lies. Всего за свою карьеру он опубликовал шесть сотен песен.

Избранные произведения 
 «At Sundown (When Love is Calling Me Home)»
 «The Army’s Full of Irish (A Man from Erin Never Runs, He’s Irish)» (lyrics by Bert Hanlon)
 «Away Down East in Maine»
 «Because My Baby Don’t Mean 'Maybe' Now»
 «Carolina in the Morning» (lyrics by Gus Kahn)
 «Can’t We Fall in Love» (lyrics by Harold Adamson)
 «Dixie Vagabond» (lyrics by Gus Kahn)
 «Don’t Be Angry»
 «Don’t Cry Frenchy, Don’t Cry» (lyrics by Sam M. Lewis and Joe Young)
 «Down Where the South Begins» (lyrics by Gus Kahn)
 «Dreamy Delaware» (music by «Violinsky» (Sol Ginsberg))
 «Duke of Kak-I-Ak» (lyrics by Edgar Leslie)
 «Eight Little Letters»
 «An Ev’ning in Caroline»
 «For No Reason at All» (lyrics by Sam M. Lewis and Joe Young)
 «Georgia»
 «A Girlfriend of a Boyfriend of Mine» (lyrics by Gus Kahn)
 «Give Me Just a Little Bit of What You’ve Got» (lyrics by George A. Whiting)
 «Give Me My Mammy» (lyrics by Buddy DeSylva)
 «Goodness Gracious Agnes» (lyrics by Gus Kahn)
 "How Ya Gonna Keep 'em Down on the Farm (After They’ve Seen Paree)? (lyrics by Sam M. Lewis and Joe Young)
 «Kansas City Kitty» (lyrics by Edgar Leslie)
 «Little White Lies»
 «Love Me or Leave Me» (lyrics by Gus Kahn)
 «Makin' Whoopee» (lyrics by Gus Kahn)
 «Maybe It’s the Moon» (lyrics by Robert Wright and Chet Forrest)
 «Mississippi Honeymoon» (lyrics by Gus Kahn)
 «Mister Meadowlark» (lyrics by Johnny Mercer)
 «My Baby Just Cares for Me» (lyrics by Gus Kahn)
 «My Blue Heaven» (lyrics by George A. Whiting)
 «My Buddy» (lyrics by Gus Kahn)
 «My Heart and I Decided»
 «My Little Bimbo Down on a Bamboo Isle» (lyrics by Grant Clarke)
 «My Mammy» (lyrics by Sam M. Lewis and Joe Young) (a huge hit for Al Jolson)
 «My Man from Caroline» (lyrics by Gus Kahn)
 «My Ohio Home» (lyrics by Gus Kahn)
 «My Papa Doesn’t Two-Time No Time»
 «No One to Blame But Myself» (lyrics by Mitchell Parish)
 «Sam, the Old Accordion Man»
 «Sweet Jennie Lee»
 «That Certain Party» (lyrics by Gus Kahn)
 «A Thousand Goodnights»
 «What Can I Say After I Say I’m Sorry?» (lyrics by Abe Lyman)
 «Without That Gal!»
 «Yes Sir, That’s My Baby» (lyrics by Gus Kahn)
 «You’re Driving Me Crazy»

Примечания

Литература 
 Holsinger, M. Paul, "How Ya Gonna Keep 'Em Down on the Farm?" (Song) in War and American Popular Culture: A Historical Encyclopedia. Edited by M Paul Holsinger, Westport, CT: Greenwood Press, 1999.

Ссылки 
 Walter Donaldson's Official Website
 Walter Donaldson on findagrave.com
 Sheet music for How Ya Gonna Keep 'em Down on the Farm (After They've Seen Paree)?', Waterson, Berlin & Snyder Co., 1919.
 (англ.) на сайте Internet Movie Database
 (англ.) на сайте Internet Broadway Database
 Sheet music and MP3 for "The Army's Full of Irish"

Родившиеся в 1893 году
Умершие в 1947 году
Члены Зала славы авторов песен